Der verrückte Professor ist der Titel folgender Filme:

 Der verrückte Professor (1963), US-amerikanischer Film von Jerry Lewis
 Der verrückte Professor (1996), US-amerikanischer Film von Tom Shadyac

Siehe auch:
 Verrückter Wissenschaftler, literarische Figur